MTV Unplugged, émission de télévision :

 , album de Mariah Carey sorti le  ;
 , album de 10,000 Maniacs sorti le  ;
 , album de Tony Bennett sorti le  ;
 , album de Bob Dylan sorti le  ;
 , album de Los Tres sorti le  ;
 , album d'El Tri sorti le  ;
 , album de Maxwell sorti le  ;
 , album de Bryan Adams sorti le  ;
 MTV Unplugged, album de Maná sorti le  ;
 , album d'Alanis Morissette sorti le  ;
 , album de Shakira sorti le  ;
 , album de Die Fantastischen Vier sorti le  ;
 , album de La Ley sorti le  ;
 , album d'Alejandro Sanz sorti le  ;
 MTV Unplugged, album de  sorti le  ;
 , album de Diego Torres sorti le  ;
 , album de Café Tacvba sorti le  ;
 , album d'Hitomi Yaida sorti le  ;
 , album de Ricky Martin sorti le  ;
 MTV Unplugged, album de Korn sorti le  ;
 , album de Kayah sorti le  ;
 , album de Julieta Venegas sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album de Katy Perry sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Beni sorti le  ;
 MTV Unplugged, album de Juanes sorti le .